La misère est un état de détresse dû à la pauvreté.

Plantes
 Les misères sont des plantes du genre Tradescantia et de la famille des Commelinaceae.
 La misère tricolore est l'une des espèces de ce genre. C'est une plante d'ornement.
 Tradescantia fluminensis, également connue sous le nom d’éphémère de Rio, est également une espèce communément associée à ce nom.

Toponymes

 Rivière Misère, un tributaire de la rivière Gatineau (bassin hydrographique de la rivière des Outaouais), coulant dans les territoires non organisés du Lac-Moselle, puis du Dépôt-Échouani, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.

Culture 
 Misère est une chanson de Coluche.